Tremenheere ist der Name von

 Charles William Tremenheere (1813–1898), britischer Offizier der Bombay Engineers, Sohn von Walter Tremenheere	
 Hugh Tremenheere (1804–1893), britischer Beamter, Sohn von Walter Tremenheere	
 George Borlase Tremenheere (1809–1896), britischer Generalmajor
 Walter Tremenheere (1761–1855), britischer Merineoffizier	
 James Tremenheere (1853–1912), britischer Cricketspieler und Kolonialoffizier

 Captain Henry Pendarves Tremenheere (1763–1841), britischer Maler
 William Tremenheere (1757–1838), britischer Geistlicher

 Menhir von Tremenheere, Menhir auf der Halbinsel The Lizard in Cornwall in England